Le Capitan (1907), roman français de Michel Zévaco ;
 Le Capitan (1960), film français d’André Hunebelle ;
 Le Capitan (1946), film français de Robert Vernay ;